Daniel Ginczek (ur. 13 kwietnia 1991 w Arnsbergu) – niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia grający na pozycji napastnika. Od 2022 roku jest zawodnikiem Fortuny Düsseldorf.

Kariera klubowa 
Ginczek jest wychowankiem Borussii Dortmund. W sezonie 2007/08 został królem strzelców ligi U-17. W 25 meczach 26 razy trafiał do siatki.

10 czerwca 2011 został wypożyczony na sezon do Bochum. Rozgrywki zakończył z 5 golami na koncie, w 29 występach.

W czerwcu 2012 roku ponownie został wypożyczony, tym razem do FC St. Pauli. Stał się kluczowym piłkarzem tego zespołu, trafiając 18 goli w 31 meczach.

3 czerwca 2013 podpisał trzyletni kontrakt z klubem Bundesligi, 1. FC Nürnberg.

W 2014 roku podpisał kontrakt z VfB Stuttgart, z którym w sezonie 2016/2017 awansował do 1. Bundesligi, po spadku rok wcześniej.

Statystyki klubowe 
Aktualne na 18 maja 2019:

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy piłkarze polskiego pochodzenia
Piłkarze Borussii Dortmund
Piłkarze VfL Bochum
Piłkarze FC St. Pauli
Piłkarze 1. FC Nürnberg
Piłkarze VfB Stuttgart
Piłkarze VfL Wolfsburg
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Arnsbergu